Мамели () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мамели, Гоффредо (1827—1849) — итальянский поэт, писатель и деятель итальянского Рисорджименто, автор текста нынешнего итальянского национального гимна.
 Мамели, Патрик (род. 1966) — нидерландский гитарист и певец.
 Мамели, Роберта — итальянская певица (сопрано), выступающая на оперной и камерной сцене.

Другое 
 «Мамели» — серия итальянских подводных лодок времён Второй мировой войны.